Bighi bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Bighi (Fluss), Fluss in Nepal
 Villa Bighi, bedeutendes Marinekrankenhaus auf der Insel Malta

Bighi ist der Nachname folgender Personen:

 Pio Bighi (1780–1854), italienischer Kurienerzbischof